La chapelle des Ursulines peut faire référence à plusieurs édifices.

La chapelle des Ursulines d'Aix-en-Provence.
 La chapelle des Ursulines d'Ancenis.
 La chapelle des Ursulines d'Angers.
 La chapelle des Ursulines de Ploërmel.
 La Chapelle des Ursulines de Quintin.
 La chapelle des Ursulines de Vannes.

La chapelle des Ursulines de Bormla.

Ursulines
~